Эдуард I, или Старший (869/877 — 924) — король Англии (899/901 — 924).
 Эдуард I Длинноногий (1239—1307) — король Англии (1272—1307).
 Эдуард I (1295/1296 — 1336) — граф Бара и сеньор Муссона (с 1302).
 Эдуард I (1391—1438) — король Португалии (1433—1438).